Tender (engl. der „Versorger“, das „Angebot“, der „Voranschlag “ oder das „Beiboot“) steht für:

 einen Vorratsbehälter von Dampflokomotiven für Brennstoffe und Wasser:
 in angebauter Form, siehe Tenderlokomotive
 als mitgeführtes Fahrzeug, siehe Schlepptender
 Stütztenderlokomotive, einer Mischform von Tender- und Schlepptenderlokomotive
 verschiedene Schiffstypen:
 Versorgungsschiff für kleinere Marineschiffe (z. B. U-, S-Boote)
 Beiboot eines Mutterschiffes
 Arbeitsschiff
 in der Bedeutung „Versorger“:
 beim Eistauchen, das Teammitglied auf dem Eis.
 eine regelmäßige finanzpolitische Transaktion von Zentralbanken zur Steuerung der Liquidität, siehe Offenmarktpolitik
 ein Angebot bei einer Ausschreibung
 ein US-amerikanisches Großtanklöschfahrzeug
 ein US-amerikanisches U-Boot, siehe Tender (U-Boot)
 eine Süßspeise von Milka (Marke)
 Bartender, überwiegend in den USA gebräuchliches Wort für Barkeeper

Tender ist der Künstlername von:

 Ty Tender (Fritz Weiler; * 1943), österreichischer Sänger, Entertainer und Interpret des Rock'n'Roll

Siehe auch: